Osoby o nazwisku Novaes:
 Guiomar Novaes – brazylijska pianistka
 Israel Novaes – brazylijski wokalista i kompozytor
 Kléber Novaes de Lima – brazylijski piłkarz
 Macedo Novaes – brazylijski piłkarz
 Marcello Novaes – brazylijski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny

Inne:
 Estádio Municipal Paulo Araújo de Novaes – stadion piłkarski w Avaré